Фейеноорд:

 «Фейеноорд» — футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах.
 «Фейеноорд» — футбольный стадион в Роттердаме, построенный в 1937 году.